Attore – artista della recitazione in campo cinematografico, teatrale o televisivo
Attore – nel diritto, colui che avvia un giudizio davanti ad un'autorità giurisdizionale

Mitologia
Nella mitologia greca, Àttore (Ἄκτωρ) può riferirsi a:
 Attore o Androgeo – padre di Stenelo che fu ucciso dalle Amazzoni
 Attore – figlio di Deioneo (il re della Focide) e di Diomeda, sposo di Egina e padre di Menezio; fu nonno di Patroclo e probabile padre di Protesilao
 Attore – re della Ftia, figlio di Mirmidone e Pisidice e fratello di Antifo
 Attore – re dei Mini e discendente di Frisso; padre di Astioche e nonno di Ascalafo e Ialmeno
 Attore – re di Elide e figlio di Forbante e Irmine; fratello di Augia sposò Molione e fu padre di Eurito e Cteato (i Molionidi)
 Attore – figlio di Ippaso ed uno degli Argonauti
 Attore – in una fonte viene citato come padre di Anceo il piccolo (con madre Euritemi)
 Attore – un lapita ucciso dal centauro Canis
 Attore – un figlio di Acasto ucciso accidentalmente da Peleo in un incidente di caccia
 Attore – figlio di Enope e fratello di Iperbio, fu tra i sette guerrieri chiamati a difendere le sette porte di Tebe nella tragedia di Eschilo I sette contro Tebe
 Attore – guarriero nell'esercito dei sette contro Tebe; vide aprirsi l'abisso che inghiottì Anfiarao
 Attore – un vecchio tebano servitore di Antigone
 Attore – padre di Echeclo che sposò la ninfa Polimela, la quale ebbe da Hermes il figlio Eudoro
 Attore – un pastore che fece amicizia con Filottete
 Attore – padre di Actoris (anche se senza nome nell'Odissea) che è fu affidato da Icario alla figlia Penelope dopo il matrimonio con Odisseo per servirla come ancella personale
 Attore – padre di Eurito che si alleò con Fineo nella guerra contro Perseo
 Attore – nellEneide, un compagno di Enea e probabilmente la stessa persona poi chiamata l'Aurunci, di cui Turno vantava di averne conquistato la lancia